Еле́на Вита́льевна Степа́нова (род. 27 сентября 1960 года, Легница, Польша) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Елена Степанова родилась в городе Легнице (Польша). Обучалась  в ГИТИСе.

В 1982 году окончила обучение и была принята в труппу Ленкома, где работает и в настоящее время. Играла Звезду и Тересу в «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты», Принцессу в «Трубадуре и его друзьях», Девушку, не похожую на Ангела в «Жестоких играх», Мери Болейн в «Королевских играх», Лиз в «Укрощении укротителей», баронессу Вурмельгельм в «Варваре и еретике», Пивокурову в спектакле «Ва-Банк», была задействована в постановках «Три девушки в голубом», «Встречи на Сретенке», «Кладбищенский ангел», «Проводим эксперимент», «Плач палача». В кино играет преимущественно роли второго плана.

Елена Степанова является также поющей актрисой. В её репертуаре есть песни Алексея Рыбникова, Георгия Гараняна, Адриана Корчинского, Елены Суржиковой, Романа Майорова, Николая Парфенюка и других композиторов.

Сын — Василий Бейнарович, психиатр и художник, автор документальных роликов о серийных убийцах и их психопортретах. Елена Степанова приняла участие в нескольких роликах сына.

Творчество

Роли в театре

Ленком 
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — Звезда и Тереса
 «Трубадур и его друзья» — Принцесса
 «Три девушки в голубом»
 «Жестокие игры» — Девушка не похожая на Ангела, Девушка похожая на ангела
 «Встречи на Сретенке»
 «Проводим эксперимент»
 «Поминальная молитва» — Хава
 «Королевские игры» — Мери Болейн
 «Кладбищенский ангел» — ОНА
 «Плач палача»
 «Укрощение укротителей» — Лиз
 «Варвар и еретик» — Баронесса Вурмельгельм, поющая маска
 «Ва-банк» — Пивокурова
 «Визит дамы» — Жена Илла
 «Ложь во спасение» — Элена
 «Безумный день или женитьба Фигаро» — Марселина
 «Аквитанская львица» — Камеристка Алиеоноры

Роли в кино 
 1982 — Кафедра — Майка Дудорова
 1983 — Молодые люди — Зина
 1983 — Рецепт её молодости — Кристина
 1984 — И прекрасный миг победы — Аня Сидякина
 1984 — Любочка — продавец грампластинок
 1985 — Тихая застава — Люба
 1986 — Весёлая хроника опасного путешествия — мимесса
 1987 — Руся
 1989 — Когда мне будет 54 года — Наташа
 1990 — Мышеловка — мисс Кейсуэлл / Кэт Троттер
 1990 — Такси-блюз — путана в отделении милиции
 1991 — Сексказка — фрачница
 1992 — 1994 — Горячев и другие — Надя
 1994 — Призрак дома моего
 1995 — Дом
 2004 — Дальнобойщики 2 — Валя, бывшая жена Кеши (3 серия)
 2007 — Лузер — Лена
 2009 — Из жизни капитана Черняева (фильм 3-й "На кону жизнь") — Элеонора Павловна Кривицкая, руководитель компании "Мунго Парк"
 2013 — Ледников — Людмила Северная
 2015 — Деньги — Майя Алексеевна, мать Ларисы
 2019 — Душегубы — Нина Сергеевна Попова, зав. отдела кадров станкостроительного завода

Песни 
 «Ты» (музыка Николая Парфенюка, слова Ксении Энтелис)
 «Звёзды сошли с небес…» (музыка и слова Елены Суржиковой), дуэт с Виктором Раковым
 «Вот какая любовь» (музыка Романа Майорова, слова Михаила Рябинина), дуэт с Виктором Раковым
 «Твоя рука» (музыка Адриана Корчинского, слова Бориса Дубровина), дуэт с Николаем Караченцовым

Примечания

Ссылки 
 Страница на lenkom.ru
 КиноПоиск: Елена Степанова
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Актёры и актрисы «Ленкома»